Чемпионат Украины по футболу среди команд клубов Премьер-лиги сезон 2013/2014 — 23-й чемпионат Украины по футболу.

Сезон начался 10 июля 2013 года матчем за Суперкубок Украины по футболу между донецким «Шахтёром» и одесским «Черноморцем», который завершился победой горняков со счётом 3:1.

Чемпионат Украины начался 12 июля 2013 года матчем между симферопольской «Таврией» и луганской «Зарёй». Завершился чемпионат, 18 мая 2014 года. Чемпионский титул в пятый раз подряд (и в девятый за свою историю) защитил донецкий «Шахтёр».

Киевское «Динамо» первый и пока единственный раз не сумело попасть в тройку призёров чемпионата Украины, заняв четвёртое место.

Регламент 
Команды, занявшие 15-е и 16-е места по итогам чемпионата, покинут Премьер-лигу и перейдут в Первую лигу.
Определение мест команд в соревнованиях:
 Места команд определяются по таким показателям, полученным во всех матчах:
 большее количество набранных очков;
 лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
 большее количество забитых мячей.
 В случае равенства показателей, указанных в п.2 данной статьи у двух (кроме случая определения чемпиона) и более команд, преимущество получают команды, которые в матчах между собой имеют такие лучшие показатели:
 большее количество набранных очков;
 лучшая разница забитых и пропущенных мячей;
 большее количество забитых мячей;
 большая средняя оценка в конкурсе «Честная игра» (по результатам всех матчей).
 При равенстве показателей, указанных в п.3 данной статьи, места команд определяются жребием, который проводит Дирекция.
 Если две команды набрали одинаковое наибольшее количество очков во всех матчах чемпионата, чемпион Украины определяется в «Золотом матче» между этими командами на нейтральном поле. Решение касательно места проведения и времени начала матча принимает Дирекция.

Участники 

По итогам сезона 2012/13 премьер-лигу покинули футбольные клубы:

 «Кривбасс» — 7-е место в турнирной таблице (из-за финансовых трудностей) 

Из Первой лиги 2012/13 квалифицировались футбольные клубы:

 «Севастополь» — 1-е место в турнирной таблице 

По итогам предыдущего сезона Премьер-лигу должны были покинуть ужгородская «Говерла» и запорожский «Металлург» (15-е и 16-е места соответственно), однако «Говерла» сохранила место из-за снятия «Кривбасса», а «Металлург» — из-за отказа от повышения в классе алчевской «Стали», занявшей второе место в Первой лиге

В турнире примут участие 16 команд:

Региональное распределение

Экипировка команд

Составы

Результаты матчей 

 «Арсенал» снялся с чемпионата после 13 матчей. В связи с тем, что клуб провел меньше половины от запланированных игр, результаты всех матчей с его участием были аннулированы
 Сложная политическая обстановка на Украине в 2013—2014 годах (см. Евромайдан, присоединение Крыма к Российской Федерации, протесты на Юго-Востоке Украины (2014), вооружённый конфликт на востоке Украины) отразилась и на футбольном чемпионате. В частности были перенесены на более поздний срок все матчи 19-го и 20-го туров, которыми должна была стартовать весенняя часть чемпионата. Матч 21-го тура между «Таврией» и «Динамо» а также матч 22-го тура между «Севастополем» и «Металлистом», которые должны были проводиться в Крыму, были перенесены в Киев (были сыграны на НСК «Олимпийский» и стадионе «Динамо» им. В. Лобановского соответственно). Все матчи 29-го тура были проведены при пустых трибунах. Матчи последних двух туров, которые должны были пройти в городах, с наиболее напряжённой ситуацией (Луганск, Донецк, Мариуполь, Харьков, Одесса) были перенесены в другие города. Так в предпоследнем туре «Заря» провела матч против «Шахтёра» на стадионе «Центральный» в Черкассах, «Ильичёвец» принял «Динамо» на киевском НСК «Олимпийский», а донецкий «Металлург» сыграл против одноимённого клуба из Запорожья в Днепропетровске, на стадионе «Метеор». В 30-м туре «Шахтёр» снова провёл матч в Черкассах, на «Центральном» (против Волыни), а «Металлист» и «Черноморец» приняли своих соперников в Киеве («Металлист» — «Ворсклу» на «Динамо», а «Черноморец» — «Карпаты» на «Оболонь-Арене»). «Говерла», на матч 30-го тура, в Севастополь выезжать отказалась. По окончании чемпионата крымские клубы были расформированы

Турнирная таблица 

|Дисквалификация из еврокубков

|

|
|
|

|

Обладатели 1 места по ходу чемпионата

Обладатели 2 места по ходу чемпионата

Обладатели 3 места по ходу чемпионата

Статистика игроков

Бомбардиры

Ассистенты

Гол + пас

Вратари 

Включены лучшие вратари по соотношению проведённых игр и пропущенных голов, среди тех кто сыграл более 10 матчей

Арбитры 

По итогам опросов Премьер-лигой тренеров и капитанов участвующих команд, лучшим арбитром сезона стал Юрий Можаровский

Жирным шрифтом выделены арбитры ФИФА

Статистика чемпионата

Общая статистика

Таблица посещаемости команд

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2013/2014 на официальном сайте УПЛ
 Сезон 2013/2014 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат 2013/2014 на сайте RSSSF
 Чемпионат 2013/2014 на wildstat.ru
 Сезон 2013/2014 на allplayers.in.ua
 Статистика премьер-лиги 2013/2014 на stat-football.com
 Чемпионат Украины (Высшая лига), рейтинг посещаемости

2013/2014
Украина
Футбол на Украине в сезоне 2013/2014